Plaats in Indonesië
 Taman Baru (Penengahan), een plaats in het bestuurlijke gebied Lampung Selatan in de provincie Lampung
 Taman Baru (Banyuwangi), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyuwangi in de provincie Oost-Java